Die Super League 2017/18 war die 59. Spielzeit der höchsten griechischen Spielklasse im Männerfußball sowie die 12. Austragung unter dem Namen Super League. Die Meisterschaft wurde wie im Vorjahr mit 16 Mannschaften ausgespielt. Die noch in der Vorsaison ausgetragenen Play-off-Spiele wurden nicht mehr ausgetragen.

Absteiger der Vorsaison waren Iraklis Thessaloniki und Veria FC, aufgestiegen sind Apollon Smyrnis und PAS Lamia.

Titelverteidiger war Olympiakos Piräus.

Saisonverlauf 
Die Saison wurde am 12. März 2018 nach den Ausschreitungen beim Spiel PAOK Thessaloniki gegen AEK Athen einen Tag zuvor, wo unter anderem PAOK-Präsident Ivan Savvidis mit einer Pistole am Gürtel auf das Feld stürmte, durch die griechische Regierung unterbrochen. Am 26. März gab Alexis Kougias, Sprecher der Liga, die Wiederaufnahme zum 27. Spieltag (31. März bis 1. April) bekannt.

Nach einer Entscheidung am grünen Tisch stand AEK Athen am 28. Spieltag, auch begünstigt durch Punktabzüge für die Konkurrenten PAOK und Olympiakos, seit 1994 wieder als Meister fest. Der Traditionsklub Panathinaikos entging trotz des Abzugs von acht Punkten in einer desolaten Saison dem sportlichen Abstieg.

Vereine

Modus 
Nach Abschluss der regulären Saison standen die Platzierungen der Teams fest, wohingegen in den vergangenen Jahren Play-Offs ausgetragen wurden. Die zwei letztplatzierten Vereine stiegen in die Football League ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von AEK Athen 

 Vinícius (3/-), Arnór Ingvi Traustason (3/-), Patricio Rodríguez (2/-) und Hugo Almeida (1/1) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Offizielle Website sowie Steckbriefe der teilnehmenden Teams

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18